Мари́я Исабе́ль () — испанское двойное имя. Может означать:

Персоны 
 Мария Исабель (род. 1995) — испанская певица, участница детского Евровидения 2004 года.

Фильмы и сериалы 
 «Мария Исабель» — мексиканский телесериал 1966 года.
 «» — мексиканский фильм 1967 года.
 «» —  мексиканский телесериал 1997 года.

Песни 
  — песня и сингл группы Los Payos 1965 года.